TLG son unas siglas que pueden significar:

 Televisión Local Gijón, televisión de España.
 Thesaurus Linguae Graecae, un corpus de textos griegos de la antigüedad.

Siglas